Pöhlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Lothar Pöhlitz (* 1935) deutscher Sportwissenschaftler und Leichtathletiktrainer
 Waltraud Pöhlitz vh. Pöhlitz (* 1942), deutsche Leichtathletin
 Rainer Pöhlitz, bildender Künstler

Siehe auch:
 Böhlitz
 Pohlitz
 Pölitz (Begriffsklärung)